Соломон Владимирович Смоляницкий (22 ноября 1921, Смоленск — 1999) — русский писатель.

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (1950). Участник Великой Отечественной войны, награждён медалями. Член Союза писателей СССР (1970) и Союза писателей Москвы.

Произведения

Проза 
 Встречи в пути: (Очерки и зарисовки). Новосибирск, 1957
 Здравствуй, Сибирь: (По земле Сибирской). М., 1960
 Добрые спутники. М., 1961 (Коммунизм и человек); Слушай жизнь! М., 1961
 Насовсем. М., 1962
 Торопись с ответом: Повести и рассказы. М., 1971 (Короткие повести и рассказы)
 На земле отцов: Очерки творчества Г.Маркова. М., 1973
 Георгий Марков. Новосибирск, 1976 (Литературные портреты)
 Майские ветры: Повести и рассказы. М., 1976 (Новинки «Современника»)
 Полдень; Дорога; Память. М., 1977
 На земле отцов. М., 1978
 Весенняя быль. М., 1981 (Писатель и время)
 Дойти до горизонта: Повести, рассказы, очерки. М., 1981
 Какая на земле погода…: Роман. М., 1983 (Современный городской роман)
 Три века Яна Амоса Коменского / С. В. Смоляницкий. Москва : Детская литература, 1987.
 Избранное. М., 1988
 Старое письмо. М., 1995

Драматургия 
 С обратной стороны луны: Пьесы. М., 1982

Награды 
Участник ВОВ (призван в 1939 г.). Воинское звание — капитан.
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За взятие Берлина»,
 Медаль «За освобождение Варшавы»,
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки 
 Смоляницкий, Соломон Владимирович // Дорога памяти (о ветеранах ВОВ).
 Произведения С.В. Смоляницкого в каталоге РГБ

Выпускники МГУ
Русские писатели XX века
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы